Ахмет Зогу (;  8 жовтня 1895 —  9 квітня 1961) — прем'єр міністр (1922–1924), президент (1925–1928), король Албанії (1928–1939).

 Королівство Зогу